Карранса (исп. Carranza, баск. Karrantza) — многозначный термин.

 Карранса (Бискайя) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество).

 Карранса, Варфоломей (1503—1576) — испанский богослов-доминиканец; архиепископ Толедский.
 Карранса, Венустиано (1859—1920) — мексиканский государственный и политический деятель, участник Мексиканской революции, президент Мексики.
 Карранса, Майте (род. 1958) — испанская писательница, антрополог, преподаватель испанской литературы, испанского языка и риторики.
 Карранса, Ховита (род. 1949) — американская предпринимательница и политик.
 Карранса, Эмилия (род. 1938) — мексиканская актриса, мастер дубляжа и общественный деятель.